Konklave 1978 steht für:

 Konklave August 1978, als Johannes Paul I. zum Papst gewählt wurde
 Konklave Oktober 1978, als Johannes Paul II. zum Papst gewählt wurde